
Дво́ржак () — чешская фамилия. Известные носители:

 
 Дворжак, Богуслав (1867—1951) — чешский художник.
 Дворжак, Карл Леопольдович (1801—1860) — российский медик, автор работ по медицинским вопросам.
 Дворжак, Макс (1874—1921) — австрийский историк искусства.
 
 
 Дворжак, Радек (род. 1977) — чешский хоккеист, нападающий.
 Дворжак, Рудольф (1860—1920) — чешский филолог-востоковед.
 Дворжак, Томаш (род. 1972) — чешский легкоатлет.
 Дворжак, Томаш (род. 1978) — чешский композитор, музыкант, дизайнер. Также известен как Floex.
 Дворжак, Филип (род. 1988) — чешский гребец-каноист.

Прочее 
 (2055) Дворжак — небольшой астероид, который относится к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Дворак

Примечания